Příjmení Dumas nosí více významných osobností:

 Alexandre Dumas – rozcestník
 Alexandre Dumas starší (1802–1870), francouzský spisovatel známý především svým románem Tři mušketýři
 Alexandre Dumas mladší (1824–1895), francouzský spisovatel, syn Alexandra Dumase staršího, známý zejména svým románem Dáma s kaméliemi
 Amy Dumas (* 1975) – hlavní zpěvačka skupiny The Luchagors a hlavně bývalá profesionální wrestlerka
 Charles Dumas (1937–2004) – americký atlet, olympijský vítěz ve skoku do výšky
 Jean-Baptiste Dumas (1800–1884) – francouzský chemik a politik, profesor na Sorbonně
 Roger Dumas – rozcestník
 Tancrède Dumas (1830–1905) – fotograf narozený v Itálii a aktivní na Blízkém východě

Externí odkazy